Merlet (heraldiek), een heraldisch wapendier
 Merlet (restaurant), een restaurant in Schoorl
 ZWK Merlet, een zwemclub uit Cuijk